Aprilia Racing — спортивное подразделение компании Aprilia, итальянского производителя мотоциклов, созданное для представительства компании в соревнованиях по мотоспорта, прежде всего в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, также в серии WSBK, в соревнованиях по мототриал в супермото и мотокроссу. По состоянию на 2013 год Aprilia Racing выиграла 52 титула чемпиона мира в разных классах.

MotoGP 
Aprilia дебютировала в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в середине 1980-х в классе 125cc и 250cc с итальянскими гонщиками Алессандро Граминьи и Лорис Реджиани. Это стало ключом к философии команды «Сделано в Италии». Относительно небольшой производитель по сравнению с японскими гигантами, Aprilia всегда уделяла много внимания участия в мотогонках, получив в классе 125cc 10 кубков конструкторов, и ещё 9 в классе 250cc, став четвёртым самым успешным производителем в истории MotoGP.

В 1987 году Лорис Реджиани на Гран-При Сан-Марино в классе 125cc выиграл на Aprilia первую гонку.

Граминьи в 1992 году получил для Aprilia первый титул чемпиона мира в классе 125cc, Через два года Казуто Саката получил второй титул в той же категории.

Первый триумф в классе 250cc был связан с Максом «Императором» Бьяджи, который положил успешное начало эре доминирования Aprilia в классе, выиграв на Aprilia RSV250 3 чемпионата мира подряд в 1994—1996 годах.

В сезоне 1998 Лорис Капиросси выиграл ещё один чемпионат в классе «четвертушек».

Конец 1990-х ознаменовался успешным сотрудничеством «Aprilia Racing» в Валентино Росси, который выиграл свои первые 2 из 9 чемпионатов на мотоциклах Aprilia. Первые четыре года своей карьеры он провел именно на мотоциклах Aprilia, выиграв в 1997 году чемпионат в классе 125cc, а в 1999 — в классе 250cc, после чего перешел в «королевский» класс.

Aprilia Racing также решила сделать большой скачок, перейдя к классу 500cc, где уже более четверти века торжествовали японские производители. Конечно, задача не была легкой, и в первые годы (1996—2000) завод по Ноале с президентом Ивано Беджио и нидерландским инженером Яном Виттевеена работал над разработкой конкурентного прототипа. Помогали в этом Лорис Реджиани Тэцуя Харада, Дориан Ромбони и Джереми Маквильямс, которые представляли команду в гонках.

В меньших классах успешные выступления команды продолжались, благодаря новой волны итальянских талантов. В классе 125cc в сезоне 2000 очередной титул получил Роберто Локателли, в 250cc Марко Меландри и Мануэль Поджиали торжествовали в 2002 и 2003 годах соответственно.

Между тем, путь Aprilia к успеху в премьер-классе продолжался. В 2002-м класс 500cc был заменен на MotoGP, вместе с этим изменился технический регламент: разрешен рабочий объём двигателя был увеличен с 500 см³ до 990 см³. Надеясь бросить вызов японским гигантам Honda и Yamaha, Aprilia дебютировала в чемпионате по инновационным 3-цилиндровым RS Cube. Однако, несмотря на усилия Реджиса Лакони, Колина Эдвардса, Нориюки Хаги, Гарри МакКоя и Джереми Маквильямс, желаемые результаты не были достигнуты, что заставило Aprilia отказаться от участия в классе MotoGP в конце сезона 2004.

Акцент был смещён к классам 125cc и 250cc, где Aprilia не обошла вниманием появлением ряда восходящих звезд в соседней Испании. Так Альваро Баутиста победил в классе 125cc в 2006 году, а Хорхе Лоренцо дважды победил в категории 250cc в 2006 и 2007 годах.

Позже ещё два испанца — Хулиан Симон в 2009-м и Нико Тероль в 2011-м принесли Aprilia последние победы перед введению класса Moto3, после чего завершилась довольно успешная эра Aprilia Racing в MotoGP.

12 сентября 2014 было официально сообщено о подписании 4-летнего контракта между «Aprilia Racing» и командой Фаусто Грезини Gresini Racing для участия в классе MotoGP с сезона 2015. От этого выиграли обе стороны: Грезини сэкономил средства, которые должен потратить на мотоциклы, а Aprilia получила опытного партнера для развития своего гоночного проекта, а также сэкономила средства, ориентировочно 3,4 млн. €. Одним из гонщиков будет Альваро Баутиста. Сам Грезини течение одного сезона своей карьеры выступал на Aprilia: в 125cc в 1989 году.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Aprilia
Команды MotoGP
Команды WSBK
Мотогоночные команды